Wolfersdorff ist der Name von

 Elise von Wolfersdorff (1846–1921), deutsche Schriftstellerin (Pseudonym Karl Berkow)
 Hans von Wolfersdorff (1549–1610), sächsischer Beamter
 Jeannette von Wolfersdorff (* 1976), deutsche Wirtschaftsingenieurin